Poljšak je lahko: 

 Poljšak, priimek več znanih ljudi
 Poljšak, potok, pritok Gameljščice